Piranha 3D - Original Motion Picture Soundtrack est l'album des chansons utilisées sur le film Piranha 3-D d'Alexandre Aja, éditée par Lakeshore Records en .

Liste de titres 

Piranha 3D - Original Motion Picture Score est la bande originale du film américain Piranha 3-D d'Alexandre Aja, composée par Michael Wandmacher et éditée par Lakeshore Records en .

Notes et références 

Album musical sorti en 2010
Bande originale de film